Nausítou (en grec Ναυσίθοος), va ser un rei dels feacis, fill de Posidó i de Peribea, filla del rei Eurimedont, que regnava sobre un poble de gegants.

Nausítou regnava al país dels feacis quan aquests encara no vivien a Corfú, sinó a Hiperea d'on van ser expulsats pels ciclops, i, conduïts per ell, es van establir a Esquèria. Se'l considera pare d'Alcínou, el rei que va acollir Odisseu i el va ajudar a tornar a Ítaca, i de Rexènor.

Un altre Nausítou va ser el pilot de Teseu que pilotava la nau que va conduir l'heroi a Creta, a lluitar contra el minotaure. Teseu li va erigir un santuari.

Higini parla d'un tercer Nausítou, fill d'Odisseu i de Circe, que, quan va desencantar els companys de l'heroi convertits en porcs, va compartir llit amb Odisseu i li donà dos fills, Nausítou i Nausínou. La Teogonia d'Hesíode, diu que és fill d'Odisseu i de Calipso.

Referències

Bibliografia 
 Parramon i Blasco, Jordi: Diccionari de la mitologia grega i romana. Barcelona: Edicions 62, 1997, p. 155. (El Cangur / Diccionaris, núm. 209). 

Reis de la mitologia grega
Herois fills de Posidó